Fritz Kaufmann (1875–1941) – niemiecki neurolog
 Fritz Mordechai Kaufmann (1888–1921) – niemiecki pisarz
 Fritz Kaufmann (1891–1958) – niemiecki filozof
 Fritz Kaufmann (1905–1941) – szwajcarski skoczek narciarski